Donald est un prénom masculin écossais, issu du gaélique  Domnall, du proto-celtique *Dumno-valos basés sur les éléments *dumnos/dubnos « monde d'en bas » > « monde » et valos « celui qui règne, prince, souverain ». Les formes féminines incluent Donalda, Donaldina, Donelda, Donella et Donny. La finale -ald s'est substituée à -al en raison de l'attraction exercée par les noms de personnes germaniques et scandinaves en -ald. La forme brittonique en vieux gallois est Dumngual ou Dumnagual et en gallois Dyfnwal. La forme bretonne est Donval.

Personnages historiques 
 Domnall mac Muirchertach Ard ri Erenn
 Domnall mac Áedo Ard ri Erenn
 Domnall mac Muircheartach Ard ri Erenn
 Domnall Midi Ard ri Erenn
 Domnall Gerrlámhach roi de Dublin
 Domnall Mac Giolla Phádraig roi d'Osraige
 Domnall Brecc, roi de Dal Riada
 Domnall Donn, roi de Dal Riada
 Domnall mac Caustantín, roi de Dal Riada 
 Domnall de Strathclyde
 Domnall mac Owen, roi de Strathclyde
 Dumnagual Hen, roi de Strathclyde
 Dumnagual II de Strathclyde
 Dumnagual III de Strathclyde
 Dumnagual IV de Strathclyde
 Dyfnwal V de Strathclyde
Donald , roi d'Écosse ;
Donald II, roi d'Écosse ;
Donald III, roi d'Écosse ;
 Donald MacWilliam, prétendant au royaume d'Écosse ;
 Donald (6e comte de Mar), noble écossais ;
 Donald (8e comte de Mar), noble écossais ;
 Donald MacDonald d'Islay, seigneur des Îles ;
 Donald Dubh MacDonald, seigneur des Îles ;
 Donald MacRagnald, roi des Îles ;
 Donald Balloch, chef du Clan MacDonald de Dunnyveg.

Prénom 

 Donald E. Baxter (1882 - 1935), médecin, ingénieur, et scientifique américain.
 Donald Bellisario (1935 - ), créateur américain de séries télévisées.
 Donald Bradman (1908 - 2001), joueur australien de cricket.
 Donald Crisp (1882 - 1974), acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique.
 Donald Gay (1950 - ), enseignant et homme politique canadien.
 Donald Gutierrez (1932 - ), écrivain américain.
 Donald Knuth (1938 - ), informaticien américain.
 Donald Lautrec (1940 - ), chanteur et acteur québécois.
 Donald O'Connor (1925 - 2003), artiste américain.
 Donald Pleasence  (1919 - 1995), acteur britannique.
 Donald Reignoux (1982 - ), acteur spécialisé dans le doublage.
 Donald Rumsfeld (1932 - 2021 ), homme politique américain, secrétaire de la Défense de 1975 à 1977, puis de 2001 à 2006.
 Donald Sutherland (1935 - ), acteur de cinéma.
 Donald Trump (1946 - ), milliardaire américain,  président des États-Unis.
 Donald Tusk (1957 - ), homme politique polonais et président du Conseil européen.
 Donald Duck, personnage de fiction développé, entre autres, par l'animateur Dick Lundy en 1934 pour le compte des studios Disney. Sa première apparition au cinéma a lieu le  sous la forme d'un canard en costume de marin, dans le court métrage d'animation Une petite poule avisée (The Wise Little Hen) ;
 Saint Donald, à Ogilvy (Écosse) au début du , transforme, à la mort de sa femme, sa maison en couvent et ses neuf filles en religieuses. On le fête le 15 juillet.

Patronyme 

 Athene Donald (1953-) est une chimiste et physicienne britannique.
 Barbara Donald (1942-2013) est une trompettiste de jazz américaine.
 Dorothy Donald (1907-2008) est une actrice américaine du cinéma muet.
 James Donald (1917-1993) est un acteur écossais.
 Jason Donald (1980-) est un coureur cycliste américain.
 Jason Donald (baseball) (1984-), joueur de baseball américain.
 Le clan Donald, nom d'un des plus puissants clans d'Écosse.
 Richard et Maurice McDonald, fondateurs de la chaîne de restauration rapide américaine McDonald's.
 La compagnie de restauration rapide McDonald's a pour mascotte un clown nommé Ronald McDonald.

Toponymes

Donald, un village de l'état de Victoria.

Donald, un ancien hameau inhabité en Colombie-Britannique, qui doit son nom à Donald A. Smith, directeur du Canadien Pacifique à la fin du .

Donald, une ville de l'État de l'Oregon aux États-Unis

La rivière Donald, cours d’eau de l’Île du Nord.

Notes et références 

Prénom écossais
Homonymie de prénom
Homonymie dynastique
Culture gaélique
Homonymie de localités aux États-Unis